Prapretno je ime več naselij v Sloveniji:

 Prapretno, Radeče
 Prapretno, Šentjur
 Prapretno pri Hrastniku
 Prapretno pri Hrastniku, Hrastnik
 Prapretno pri Hrastniku, Trbovlje

Glej tudi 
 Praprotno

naselja v Sloveniji